Зигзаг (значения):

 Зигзаг (зиг-заг) — род орнамента.

Топоним 
 Зигзаг — пещера, расположенная Мелеузовском районе Башкирии.
 Зигзаг — гора в штате Орегон, США.
  — невключённая территория в штате Орегон, США.

В культуре 
 «Зигзаг удачи» — советский художественный фильм-комедия, 1968 год.
 Зигзаг Маккряк () — персонаж мультсериала «Утиные истории».
 ZIGZAG — белорусская рок-группа.

Другое 
 Зигзаг-произведение — метод из теории графов.
 «Зиг-Заг» — револьвер, разработанный в 1878 году.